mraźnica – w gwarze podhalańskiej rodzaj strągi – zagrody do dojenia owiec

 Polska
 Mraźnica – dzielnica Zakopanego
 Mraźnica – polana w Beskidzie Śląskim
 Mraźnica – polana w Pieninach
 Mraźnica – potok, dopływ Straconki
 Mraźnica – szczyt w Gorcach
 Ukraina
 Mraźnica – dawna wieś, od 1930 r. w składzie Borysławia